Oogbladroller kan verwijzen naar de volgende vlinders uit de familie bladrollers (Tortricidae):
 berkenoogbladroller
 bruine oogbladroller
 dennenoogbladroller
 elzenoogbladroller
 fraaie oogbladroller
 gageloogbladroller
 gehoekte oogbladroller
 gemarmerde oogbladroller
 gezoneerde oogbladroller
 grauwe oogbladroller
 kleine oogbladroller
 oranje oogbladroller
 populierenoogbladroller
 pyramide-oogbladroller
 sparrenoogbladroller
 tweestreepoogbladroller
 tweevlekoogbladroller
 v-oogbladroller
 variabele oogbladroller
 vierkantoogbladroller
 wilgenoogbladroller
 witte oogbladroller
 witvlekoogbladroller
 witvleugeloogbladroller
 zadeloogbladroller
 zwarte oogbladroller